Göran Palm kan avse någon av följande:

*Göran Palm (1931–2016), svensk författare
Göran Palm (bankdirektör) (1933–2023), svensk bankdirektör